Araponguensi – abitanti di Araponga
Araponguensi – abitanti di Arapongas